Соревнования в прыжках в высоту у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 9 и 11 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне 

Прыжки в высоту на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012